Сезон 2015 — первый в новой истории «Торпедо», который клуб провёл во Второй лиге Чемпионата Беларуси по футболу. В предварительном этапе команда заняла пятое место в своей группе и вынуждена была в стыковых матчах против пинской «Волны» бороться за 9-10 место. Проиграв оба матча клуб занял итоговое 10-ое место. В розыгрыше Кубка Беларуси по футболу 2015/16 команда закончила своё выступление на первой же стадии — 1 квал. раунд, проиграв футбольному клубу «Газовик» (Витебск, КФК).
16 июня руководством клуба принято решение прекратить сотрудничество с Виктором Черных, на посту главного тренера его сменил Александр Бразевич. Однако и он провёл немного времени в команде и 19 августа покинул расположение клуба, заключив контракт с ФК «Смолевичи» на аналогичной должности. Заканчивал сезон в качестве главного тренера тренер дублирующего состава Александр Шигидин.

Чемпионат Беларуси по футболу-2015 (вторая лига, группа А)

Чемпионат Беларуси по футболу-2015 (вторая лига,  стыковые матчи за 9-10 место)

Кубок Беларуси по футболу-2015/16

Трансферы

Пришли

Ушли

Состав и статистика игроков

Ссылки 
 Официальный сайт
 Статистика на football.by

Торпедо (Могилёв)